XOR logikai művelet Kizáró vagy
XOR logikai kapu Logikai kapu
XOR utasítás Pascal
XOR (Star Wars mellékszereplő) Star Wars: Knights of the Old Republic
XOR (számítógépes játék)készítette az Astral Software, forgalomba hozta a Logotron 1987-ben